Kloebe ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Kloebe (1869–1932), deutscher Konteradmiral
 Hans Kloebe (1870–1958), deutscher Generalleutnant